Hillia schildei är en fjärilsart som beskrevs av Otto Staudinger 1892. Hillia schildei ingår i släktet Hillia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
schildei